Льодио (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Айяла. Занимает площадь 37,56 км². Население — 18420 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Через муниципалитет протекает река Нервьон.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Алавы